Двиния () — род базальных цинодонтов, единственный в семействе
Dviniidae. Жили во времена верхнепермской эпохи (вятский век,  назад) на территории современной Архангельской области (Россия).

Описание 
Единственный вид Dvinia prima найден профессором Амалицким в 1899 году на реке Малая Северная Двина (отсюда название), в костеносных линзах песков «Соколки», у деревни Новинки, под городом Котлас (ныне — Архангельская область). Двинии — мелкие животные со специализированными щёчными зубами, вероятно всеядные. Установлено, что у двинии носовая полость разделена на этмоидную и максиллярную турбиналии, что наблюдается только у гомойотермных форм (птиц и млекопитающих) и связано с нагреванием вдыхаемого воздуха. Следовательно, можно полагать, что теплокровность была достигнута уже на уровне пермских цинодонтов.

Кладограмма

См. также 
 Северодвинская фауна

Примечания

Литература

Ссылки 
 Изображение двинии.

Цинодонты
Монотипические роды синапсид
Синапсиды пермского периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии, описанные в 1922 году
Таксоны, описанные Владимиром Прохоровичем Амалицким